Municipalidade (Estados Unidos)
 Municipalidade (Nigéria)
 Município
 Township